I The Web of Spider sono una band blues rock formatasi negli Stati Uniti nel 2005 da noti musicisti provenienti da band di spicco del rock internazionale.

Il gruppo nacque quando Whitey Kirst (chitarrista della band di Iggy Pop) e il suo amico Max Noce (bassista con una discreta carriera alle spalle insieme ad alcuni gruppi più o meno famosi) incontrarono l'ex batterista della band heavy metal Motörhead, Phil "Philty Animal" Taylor, proprio durante un concerto del gruppo.

I tre decisero, dopo una lunga chiacchierata, di ritrovarsi ogni tanto per provare a suonare e magari incidere qualche pezzo. Le prime registrazioni, che fruttarono il demo di debutto, avvennero negli studi "Swinghouse" di Hollywood. In seguito il gruppo registrò altri tre brani, tutti demo, che vennero pubblicati su alcuni CD in edizione limitata.

Il loro primo album dovrebbe essere pubblicato per la fine del 2007, dalla etichetta Nicotine Records; sempre nello stesso periodo, dovrebbe partire anche un tour mondiale.

Formazione  
 Whitey Kirst - chitarra, voce 
 Max Noce - basso 
 Philty Animal Taylor - batteria

Discografia  
 2007 - The Web of Spider

Voci correlate
 Motörhead
 Iggy Pop

Collegamenti esterni